J76 peut faire référence à :
 HMS Rye (J76) un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Rhombicosidodécaèdre diminué (J76), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres